Germania
Hasel – comune del Baden-Württemberg
 Hasel – affluente del Günz
Hasel – affluente del Werra
 Svizzera
 Hasel – frazione di Hittnau, Canton Zurigo